Голос Москвы

 «Голос Москвы» — ежедневная политическая газета, орган партии октябристов, издававшаяся в Москве с 23 декабря 1906 (5 января 1907) по 30 июня (13 июля) 1915.
 «Голос Москвы» — ежедневная политическая, литературная и экономическая газета, издававшаяся в Москве в 1885—1886 годах.
 «Голос Москвы» — стихотворение Сергея Городецкого.

Примечания